El Platanal är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tumbiscatío och delstaten Michoacán de Ocampo, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. El Platanal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Platanal är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cerro La Cabra,  meter över havet,  km norr om El Platanal. Runt El Platanal är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är La Mira Tumbiscatio,  km söder om El Platanal. I omgivningarna runt El Platanal växer huvudsakligen savannskog.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Michoacán